

Carriera
Nel 2011 esordisce con il KÍ Klaksvík, giocandovi ininterrottamente per tutto il decennio a venire. Con questa squadra debutta nelle competizioni internazionali per club nella stagione europea 2017-2018, giocando 2 partite di qualificazione alla UEFA Europa League. Ripete l'esperienza anche nella stagione successiva, con 3 presenze, e in quella 2019-2020, con 6 apparizioni all'attivo.

Collegamenti esterni